XXVI чемпионат России по волейболу среди 14 команд мужской Суперлиги проходил с 27 сентября 2016 года по 11 мая 2017 года. Победителем четвёртый раз подряд и в девятый раз в истории стал казанский «Зенит».

Предварительный этап 
По итогам предварительного этапа 10 команд стали участниками плей-офф: 2 сильнейших коллектива напрямую вышли в «Финал шести», а команды, занявшие 3—10-е места, сыграли серии матчей до двух побед за выход в «Финал шести». Команды, занявшие на предварительном этапе 12-е и 13-е места, должны были сыграть переходный турнир со 2-й и 3-й командами первенства высшей лиги «А», но в связи со сложной финансовой ситуацией матчи были отменены. Команда, занявшая последнее место, выбыла в высшую лигу «А».

В отличие от прошлых сезонов главным критерием при распределении мест в турнирной таблице является количество побед, а не количество турнирных очков (это правило распространяется и на другие лиги чемпионата России).

В матче 1-го тура между «Зенитом» и московским «Динамо» в Казани был разыгран Суперкубок России имени Алексея Якушева.

В 17-м туре матч между «Динамо» (Краснодар) и «Енисеем» не состоялся, динамовцам было засчитано техническое поражение — 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). Это произошло из-за отказа волейболистов выходить на игру в связи с невыплатами зарплаты.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальный этап

Плей-офф 
20, 23 и 26 апреля

 «Локомотив» — «Нова» — 2—0
 1-й матч. Новосибирск. 3:1 (25:17, 19:25, 25:19, 25:15)
 2-й матч. Новокуйбышевск. 3:1 (24:26, 25:14, 25:20, 25:18)
 «Белогорье» — «Енисей» — 2—0
 1-й матч. Белгород. 3:0 (25:13, 25:22, 25:23)
 2-й матч. Красноярск. 3:2 (26:24, 19:25, 20:25, 25:20, 15:7)

 «Кузбасс» — «Газпром-Югра» — 1—2
 1-й матч. Кемерово. 3:0 (25:22, 25:22, 31:29)
 2-й матч. Сургут. 1:3 (23:25, 25:19, 19:25, 21:25)
 3-й матч. Кемерово. 0:3 (21:25, 12:25, 21:25)
 «Факел» — «Урал» — 2—0
 1-й матч. Новый Уренгой. 3:0 (25:15, 25:18, 26:24)
 2-й матч. Уфа. 3:0 (25:16, 25:18, 25:15)

«Финал шести» в Москве

Группа А

Группа Б

Полуфиналы 
10 мая

Матч за 5-е место 
10 мая

Матч за 3-е место 
11 мая

Финал 
11 мая

Лучшие игроки 
 MVP — Максим Михайлов («Зенит»).
 Нападающий — Мэттью Андерсон («Зенит»).
 Связующий — Александр Бутько («Зенит»).
 Блокирующий — Дмитрий Щербинин («Динамо»).
 Подающий — Вильфредо Леон («Зенит»).
 Либеро — Эрик Шоджи («Локомотив»).

Итоговое положение

Составы 
 «Зенит»: Максим Михайлов — 29 матчей, 95 партий / 453 очка (343 в атаке, 51 на блоке, 59 с подачи); Александр Бутько — 28, 82 / 79 (21, 23, 35); Вильфредо Леон — 27, 89 / 392 (304, 31, 57); Мэттью Андерсон — 27, 89 / 300 (230, 40, 30); Артём Вольвич — 25, 79 / 198 (121, 55, 22); Андрей Ащев — 24, 74 / 130 (85, 35, 10); Евгений Сивожелез — 24, 57 / 55 (42, 9, 4); Игорь Кобзарь — 22, 51 / 13 (3, 6, 4); Алексей Вербов — 21, 67; Александр Гуцалюк — 21, 49 / 86 (52, 22, 12); Денис Земчёнок — 17, 33 / 70 (52, 7, 11); Валентин Кротков — 16, 43; Владимир Мельник — 14, 21 / 18 (13, 5, 0); Иван Демаков — 6, 16 / 24 (16, 5, 3); Владислав Бабичев — 3, 7; Арсений Сарлыбаев — 1, 1 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Владимир Алекно.

 «Динамо» (Москва): Дмитрий Щербинин — 29, 99 / 197 (116, 61, 20); Сергей Антипкин — 29, 91 / 49 (9, 20, 20); Павел Круглов — 28, 88 / 264 (230, 26, 8); Александр Маркин — 27, 84 / 232 (193, 25, 14); Алексей Остапенко — 27, 77 / 162 (94, 31, 37); Константин Бакун — 25, 74 / 263 (224, 25, 14); Игорь Филиппов — 25, 67 / 98 (56, 28, 14); Юрий Бережко — 24, 79 / 275 (239, 25, 11); Сергей Гранкин — 23, 78 / 57 (29, 14, 14); Роман Брагин — 22, 66; Денис Бирюков — 21, 49 / 162 (131, 22, 9); Артём Ермаков — 20, 57; Дмитрий Ильиных — 20, 46 / 120 (101, 14, 5); Александр Волков — 7, 20 / 37 (26, 7, 4). Главный тренер — Олег Антонов (до 5-го тура), Юрий Маричев.

 «Локомотив»: Эрик Шоджи — 32, 120; Сергей Савин — 32, 119 / 512 (416, 42, 54); Лукаш Дивиш — 32, 111 / 313 (252, 26, 35); Кавика Шоджи — 32, 100 / 62 (15, 21, 26); Ильяс Куркаев — 30, 113 / 330 (219, 88, 23); Николай Павлов — 28, 104 / 406 (350, 31, 25); Иван Лукьяненко — 28, 72 / 18 (1, 9, 8); Алексей Самойленко — 27, 93 / 170 (109, 49, 12); Станислав Ерёмин — 27, 65 / 51 (36, 3, 12); Вячеслав Тарасов — 24, 58 / 56 (45, 7, 4); Евгений Баннов — 22, 62 / 37 (28, 7, 2); Валентин Голубев — 19, 57; Сергей Червяков — 15, 41 / 64 (32, 30, 2); Максим Белогорцев — 8, 15 / 10 (5, 4, 1). Главный тренер — Пламен Константинов.

 «Белогорье»: Дмитрий Мусэрский — 31, 109 / 458 (325, 71, 62); Максим Жигалов — 31, 96 / 324 (260, 23, 41); Ян Ерещенко — 30, 86 / 214 (180, 13, 21); Артём Смоляр — 30, 83 / 154 (97, 50, 7); Роман Данилов — 30, 76 / 177 (131, 14, 32); Сергей Тетюхин — 27, 95 / 214 (173, 18, 23); Ярослав Подлесных — 27, 63 / 95 (75, 15, 5); Роман Мартынюк — 26, 88; Роман Порошин — 26, 80 / 28 (5, 22, 1); Тарас Хтей — 20, 53 / 103 (79, 19, 5); Сергей Багрей — 19, 35 / 9 (1, 6, 2); Марлон — 15, 43 / 20 (11, 2, 7); Алексей Обмочаев — 13, 37; Антон Фоменко — 12, 31 / 18 (12, 0, 6); Александр Сафонов — 11, 21 / 30 (18, 6, 6); Дмитрий Терёменко — 10, 33 / 80 (55, 14, 11); Григорий Драгунов — 7, 20; Константин Семёнов — 6, 9 / 3 (1, 1, 1); Александр Богомолов — 4, 6 / 1 (0, 1, 0); Дмитрий Ковыряев — 3, 8; Герман Снегирёв — 1, 4 / 4 (2, 0, 2); Павел Тетюхин — 1, 1 / 1 (1, 0, 0). Старший тренер — Александр Косарев.

 «Факел»: Игорь Колодинский — 29, 108 / 94 (40, 33, 21); Вадим Лихошерстов — 29, 106 / 220 (131, 64, 25); Владимир Шишкин — 28, 107; Егор Клюка — 27, 99 / 383 (322, 41, 20); Дмитрий Волков — 26, 93 / 364 (282, 37, 45); Иван Яковлев — 25, 72 / 89 (53, 27, 9); Сергей Пирайнен — 24, 75 / 166 (130, 22, 14); Валентин Безруков — 23, 64 / 24 (9, 7, 8); Илья Власов — 22, 86 / 222 (159, 60, 3); Денис Богдан — 19, 53 / 133 (113, 8, 12); Андрей Алексеев — 14, 28; Александр Кимеров — 13, 49 / 141 (107, 26, 8); Алексей Евсеев — 8, 23 / 35 (28, 1, 6); Михаил Бондаренко — 6, 12 / 18 (17, 0, 1); Артём Тохташ — 5, 9 / 7 (4, 3, 0); Андрей Ушков — 3, 5 / 1 (1, 0, 0); Павел Минеев — 1, 3 / 6 (5, 0, 1); Никита Крот — 1, 3 / 3 (1, 2, 0). Главный тренер — Игорь Чутчев (до 20-го тура), Камилло Плачи.

 «Газпром-Югра»: Алекса Брджович — 32, 127 / 94 (18, 40, 36); Петар Крсманович — 32, 125 / 331 (246, 67, 18); Евгений Андреев — 32, 123; Алексей Сафонов — 32, 110 / 187 (97, 76, 14); Александр Чефранов — 29, 116 / 515 (440, 38, 37); Алексей Родичев — 29, 115 / 415 (353, 32, 30); Кирилл Урсов — 28, 102 / 230 (202, 17, 11); Антон Сёмышев — 28, 94 / 131 (91, 12, 8); Николай Бескровный — 16, 31 / 11 (8, 2, 1); Руслан Аскеров — 15, 28 / 47 (43, 3, 1); Владимир Купряшкин — 12, 22 / 2 (0, 0, 2); Александр Волков — 10, 37 / 58 (40, 14, 4); Василий Носенко — 10, 14 / 9 (9, 0, 0); Алексей Бабешин — 9, 12; Константин Семёнов — 6, 15 / 12 (10, 1, 1); Василь Фазулов — 5, 10; Егор Митин — 1, 1. Главный тренер — Рафаэль Хабибуллин.

 «Кузбасс»: Николай Апаликов — 29, 107 / 214 (116, 66, 32); Лаури Керминен — 29, 104; Сергей Никитин — 28, 97 / 231 (169, 33, 29); Михаил Щербаков — 28, 97 / 139 (64, 61, 14); Павел Панков — 26, 92 / 90 (33, 21, 36); Антон Карпухов — 26, 87 / 287 (247, 15, 25); Сергей Макаров — 26, 72 / 20 (8, 8, 4); Максим Шпилёв — 26, 68 / 125 (105, 15, 5); Виктор Полетаев — 23, 85 / 467 (387, 32, 48); Себастьян Шварц — 12, 37 / 89 (67, 11, 11); Романас Шкулявичус — 10, 19 / 49 (44, 4, 1); Инал Тавасиев — 9, 16 / 24 (18, 4, 2); Олли-Пекка Оянсиву — 8, 28 / 76 (54, 8, 14); Александр Моисеев — 8, 21; Иван Ропавка — 4, 9 / 8 (3, 4, 1); Андрей Шелгачёв — 2, 2 / 1 (0, 0, 1); Алексей Евсеев — 1, 1 / 3 (3, 0, 0). Главный тренер — Туомас Саммельвуо.

 «Урал»: Егор Феоктистов — 28, 102 / 312 (248, 33, 31); Дмитрий Ковалёв — 28, 102 / 109 (41, 34, 34);  Андрей Колесник — 28, 90 / 228 (194, 11, 23); Андрей Куцмус — 27, 87 / 209 (185, 13, 11); Дмитрий Кириченко — 26, 96; Алексей Кабешов — 26, 75; Денис Шипотько — 26, 60 / 76 (65, 7, 4); Александр Абросимов — 25, 88 / 163 (100, 46, 17); Александр Крицкий — 25, 77 / 186 (148, 38, 0); Руслан Ханипов — 21, 51 / 50 (37, 13, 0); Павел Мороз — 17, 46 / 137 (105, 18, 14); Максим Шульгин — 16, 32 / 2 (1, 0, 1); Евгений Рыбаков — 14, 32 / 64 (48, 10, 6); Денис Гетман — 14, 29 / 18 (10, 6, 2); Михал Ласко — 2, 4 / 4 (4, 0, 0). Главный тренер — Борис Гребенников.

 «Енисей»: Александр Янутов — 27, 103; Антон Мысин — 27, 95 / 222 (187, 8, 27); Александр Кривец — 27, 94 / 157 (92, 38, 27); Филипп Воронков — 26, 93 / 224 (178, 22, 24); Роман Жось — 26, 72 / 25 (6, 6, 13); Иван Панычев — 25, 83 / 91 (61, 26, 4); Александр Мочалов — 25, 81 / 196 (161, 14, 21); Алексей Спиридонов — 24, 87 / 384 (332, 20, 32); Павел Безруких — 22, 51 / 55 (39, 12, 4); Дмитрий Леонтьев — 16, 46 / 89 (75, 12, 2); Йоандри Диас — 14, 46 / 35 (18, 12, 5); Иван Никишин — 13, 26 / 31 (22, 3, 6); Деян Винчич — 12, 37 / 20 (11, 6, 3); Илья Чубыкин — 8, 12; Николай Николов — 7, 23 / 56 (36, 14, 6); Дмитрий Жук — 4, 15; Владимир Гамаюнов — 3, 6 / 7 (7, 0, 0). Главный тренер — Юрий Чередник.

 «Нова»: Владимир Съёмщиков — 28, 104 / 215 (126, 64, 25); Никита Алексеев — 28, 97 / 445 (400, 26, 19); Евгений Галатов — 27, 103; Дмитрий Макаренко — 27, 96 / 233 (195, 16, 22); Валентин Стрильчук — 27, 92 / 36 (8, 13, 15); Сергей Бусел — 25, 94 / 193 (109, 74, 10); Павел Авдоченко — 25, 71 / 140 (120, 14, 6); Павел Зайцев — 25, 70 / 10 (4, 2, 4); Александр Болдырев — 24, 80 / 228 (198, 22, 8); Фёдор Воронков — 23, 59 / 138 (123, 6, 9); Алексей Липезин — 15, 37; Иван Козицын — 13, 30 / 40 (27, 8, 5); Артём Довгань — 11, 15 / 10 (4, 6, 0); Олег Крикун — 9, 28 / 27 (22, 3, 2); Иван Подребинкин — 4, 9 / 4 (3, 0, 1); Алексей Карпенко — 4, 6 / 2 (2, 0, 0); Анатолий Гресс — 2, 2. Главный тренер — Константин Брянский.

 «Югра-Самотлор»: Дмитрий Козлов — 26, 104 / 62 (14, 37, 11); Андрей Титич — 26, 102 / 372 (312, 26, 34); Александр Платонов — 26, 99 / 19 (19, 0, 0); Сергей Рохин — 25, 98 / 171 (94, 51, 26); Владимир Чивель — 25, 79 / 111 (80, 23, 8); Павел Захаров — 23, 89 / 290 (243, 28, 19); Вячеслав Махортов — 21, 71 / 98 (58, 32, 8); Олег Крикун — 19, 72 / 238 (219, 16, 3); Юрий Синица — 19, 38 / 2 (0, 2, 0); Дмитрий Березин — 18, 60; Иван Трунин — 17, 28 / 1 (1, 0, 0); Григорий Драгунов — 12, 45; Андрей Максимов — 11, 34 / 93 (87, 5, 1); Дмитрий Бабков — 9, 23 / 52 (42, 4, 6); Александр Буц — 7, 15 / 31 (28, 3, 0); Николай Чепура — 6, 15 / 9 (5, 3, 1); Николай Гнездилов — 6, 6 / 2 (2, 0, 0); Максим Новгородов — 4, 7 / 3 (3, 0, 0); Виталий Дикарёв — 1, 3; Назар Литвиненко — 1, 2 / 2 (2, 0, 0). Главный тренер — Юрий Мельничук.

 «Динамо-ЛО»: Александр Ковалёв — 25, 70 / 165 (139, 12, 14); Антон Ботин — 24, 90 / 341 (278, 33, 30); Артём Зеленков — 24, 90; Алексей Плужников — 24, 64 / 81 (46, 21, 14); Александр Петров — 23, 70 / 194 (167, 19, 8); Владимир Хильченко — 22, 83 / 150 (96, 39, 15); Денис Петров — 22, 78 / 50 (22, 14, 14); Игорь Тисевич — 22, 48 / 22 (6, 9, 7); Максим Морозов — 19, 62 / 134 (99, 31, 4); Игорь Тюрин — 19, 59 / 199 (170, 16, 13); Семён Кривитченко — 19, 58; Александр Ткачёв — 19, 36 / 56 (36, 12, 8); Максим Пурин — 16, 38 / 81 (66, 5, 10); Антон Фоменко — 8, 20 / 32 (27, 1, 4); Дмитрий Красиков — 4, 7 / 6 (3, 2, 1). Главный тренер — Олег Согрин.

 «Динамо» (Краснодар): Леонид Кузнецов — 25, 88 / 127 (76, 37, 14); Сергей Бурцев — 25, 86 / 231 (201, 6, 24); Владислав Жлоба — 25, 83 / 56 (25, 20, 11); Антон Дубровин — 25, 69 / 131 (102, 22, 7); Богдан Гливенко — 24, 76 / 313 (276, 20, 17); Валерий Комаров — 23, 68 / 1 (1, 0, 0); Андрей Зубков — 23, 66 / 29 (9, 12, 8); Хачатур Степанян — 20, 60; Максим Куликов — 17, 61 / 84 (42, 37, 5); Иван Комаров — 16, 54 / 128 (114, 6, 8); Александр Кимеров — 15, 48 / 177 (151, 19, 7); Алексей Налобин — 10, 23 / 25 (11, 9, 5); Олег Центалович — 7, 13 / 20 (14, 4, 2). Главный тренер — Андрей Воронков.

 «Нефтяник»: Глеб Кашицын — 26, 102; Сергей Анойкин — 26, 98 / 119 (88, 24, 7); Дмитрий Поляков — 25, 98 / 172 (105, 34, 33); Виталий Васильев — 25, 97 / 423 (370, 33, 20); Владимир Иванов — 25, 94 / 285 (245, 25, 15); Денис Игнатьев — 25, 94 / 75 (29, 24, 22); Макар Бестужев — 25, 75 / 154 (134, 15, 5); Роман Егоров — 22, 54 / 6 (1, 2, 3); Сергей Тимофеев — 21, 51 / 75 (58, 11, 6); Андрей Климов — 20, 50 / 29 (23, 3, 3); Александр Авдеев — 20, 36 / 30 (20, 9, 1); Никита Козлов — 19, 51 / 66 (56, 6, 4); Георгий Спичёв — 11, 32 / 7 (3, 2, 2). Главный тренер — Владимир Терентьев.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

Самые результативные

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 
Соревнование проходило с 1 октября 2016 года по 9 апреля 2017 года в четыре круга спаренными матчами. «Ярославич» завоевал право сыграть в следующем сезоне в Суперлиге, «Кристалл» выбыл в высшую лигу «Б», а команды, занявшие 10—11-е места, стали участниками переходного турнира.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Высшая лига «Б» 
Финальный этап за 1—6-е места

Финальные матчи проходили с 28 марта по 2 апреля в Тюмени и с 18 по 23 апреля в Нижнем Новгороде. Команда АСК завоевала право играть в следующем сезоне в высшей лиге «А», «Подмосковье» и «Тюмень» стали участниками переходного турнира.

Переходный турнир 
Переходный турнир прошёл со 2 по 8 мая в СУОЦ «Волей Град» (Витязево).

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Положение о чемпионате
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Новости, статистика, результаты матчей

Чемпионаты России по волейболу среди мужчин
2016 год в волейболе
2017 год в волейболе